

Cinema 
La grande festa (Hollywood Party) – film del 1934 con Stan Laurel, Oliver Hardy e Jimmy Durante
Hollywood Party – cortometraggio del 1937 diretto da Roy Rowland 
Hollywood Party – film del 1968 diretto da Blake Edwards

Radio 
Hollywood Party – programma radiofonico di Radio 3

Televisione 
Hollywood Party – programma televisivo realizzato dai Broncoviz